Drücker ist der Familienname von
 Janne Drücker (* 1981), deutsche Schauspielerin
 Thorsten Drücker (* 1976), deutscher klassischer Gitarrist und Komponist

und wird außerdem verwendet für:
 Drückerkolonne
 Oshiya = „Reindrücker“ in der U-Bahn Tokio
 Türklinke
 ein Begriff aus der Waffenkunde, siehe Drücker (Waffe)
 ein umgangssprachlicher Begriff für eine Fernbedienung
 ein umgangssprachlicher Begriff für eine Umarmung
 Lochstempel ein Werkzeug der Lochmaschine

Siehe auch:
 Der Drücker, deutscher Fernsehfilm von Uwe Frießner (1986)